

Música

Álbuns 
 Live at Last (álbum de Enchant), álbum da banda norte-americana, lançado em 2004
 Live at Last (álbum de vídeo de Anastacia), álbum da cantora norte-americana, lançado em 2006
 Live at Last (álbum de Black Sabbath), álbum da banda britânica, lançado oficialmente em 2010

Turnês 
 Live at Last Tour, turnê europeia da cantora norte-americana Anastacia

Desambiguações de música